

Geografia 
 Canada
 St. Lawrence  – località della Contea di Prince, Isola del Principe Edoardo
 St. Lawrence – città della Divisione No. 2, Terranova e Labrador

 Regno Unito
 St Lawrence – parrocchia civile dell'Essex
 Saint Lawrence – parrocchia dell'Isola di Jersey

 Stati Uniti d'America
 St. Lawrence – città della Contea di Hand, Dakota del Sud
 St. Lawrence – borough della Contea di Berks, Pennsylvania
 St. Lawrence – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Pagine correlate 
 Saint-Laurent
 San Lorenzo (disambigua)